La khamsa est un symbole nord-africain en forme de main, utilisé comme amulette pour se protéger du mauvais œil.
 Khamsa est un livre de littérature persane de Nizami.
 Khamsa est un film de Karim Dridi sur l'histoire d'un jeune gitan de 11 ans.